Le Taygète est une chaîne de montagnes grecque.
 Dans la mythologie grecque, Taygète est le nom d'une des sept Pléiades.
 Par analogie avec cette dernière :
 Taygète est une étoile dans l'amas des Pléiades ;
 Taygète est une lune de Jupiter.
 Taygete est un genre de lépidoptère de la famille des Gelechiidae.
 Taygète  est un navire français du